Бре́ды — посёлок (до 21 мая 1992 года — посёлок городского типа), административный центр Брединского района Челябинской области и Брединского сельского поселения России. Расположен на юге области, в 400 км к югу от Челябинска, на реке Синташте (приток Тобола). Железнодорожная станция на линии Челябинск — Орск.

Население 10 526 жителей (2007).

История 
Посёлок Бреды основан в 1843 году как опорный пункт (военное поселение) Оренбургского казачьего войска под названием Пост № 13 Новолинейного района, позже назван в честь победы русских войск над французами в 1813 году близ города Бреда (на юге Нидерландов). Он был освобождён экспедиционным отрядом графа А. Х. Бенкендорфа. В состав отряда входил башкирский полк, укомплектованный башкирами и мещеряками из Челябинского, Троицкого и Верхнеуральского уездов.

В связи со строительством Троицко-Орской железной дороги, в 1911 году началось промышленное освоение Брединского месторождения антрацитов.

4 ноября 1926 г. бывшая станица Бреды стала районным центром, рабочим посёлком с 26 мая 1940 года.

Климат 
Климат умеренный континентальный, засушливый.

Население

Инфраструктура 
 Детский сад № 1
 Детский сад № 2
 Детский сад № 3
 Детский сад № 4
 Детский сад № 5
 Детский сад № 6
 Детский сад № 7
 Детский сад № 38
 Средняя общеобразовательная школа № 1
 Детская школа искусств
 Детско-юношеская спортивная школа
 Районный дом культуры имени А. С. Пушкина
 Централизованная библиотечная система
 Районная больница
 Районный историко-краеведческий музей
 Дом-интернат для престарелых и инвалидов

Экономика 
Ранее действовали комбинат по производству строительных материалов, ремонтно-техническое предприятие, маслодельный завод, центральная усадьба, 1-е отделение Брединской государственной сортоиспытательной станции и другие предприятия.

Достопримечательности 
Памятники: сербу-комиссару М Л. Гербанову, убитому оренбургскими казаками-дутовцами, первым целинникам.

Известные уроженцы и жители 
 Александр Александрович Евстифеев, Глава Республики Марий Эл.

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Брединского муниципального района Челябинской области
 Информация о Бредах на chelindustry.ru 
Осада Бреды (1624) Нидерланды

Примечания 

Районные центры Челябинской области
Населённые пункты Брединского района
Бывшие посёлки городского типа Челябинской области